Demarco – magistrato che nell'antica Grecia era a capo del demo

Persone 
Héctor Demarco (1936) – ex calciatore uruguaiano
Nelson Demarco (1925-2009) – cestista uruguaiano
Paddy DeMarco (detto "Billygoat", 1928-1997) – pugile statunitense

Pagine correlate
De Marco